Натуральне число 2076
 2076 рік до нашої ери
 2076 рік нашої ери